James Findlay ist der Name folgender Personen:

* James Findlay (Politiker, 1770) (1770–1835), US-amerikanischer Politiker
 James Findlay (Politiker, 1833) (1833–1923), kanadischer Politiker
 James Findlay (Politiker, 1854) (1854–1924), kanadischer Politiker, Bürgermeister von Vancouver
 James Findlay (Schwimmer) (* 1954), australischer Schwimmer 
 James Leslie Findlay (1868–1952), schottischer Architekt und Offizier
 James Lloyd Findlay (1895–1983), neuseeländischer Offizier